A la zona que actualment seria Catalunya existia una extensa xarxa de vies en època romana, reutilitzada fins a l'edat mitjana. A part de la via Augusta que reseguia la costa. Trobem d'altres vies secundaries sobre les quals resulta complex fer una jerarquització però que unia Tarraco amb Ilerda i aquesta amb Ripoll, passant per Ponts, Solsona i Berga a través d'un eix transversa. Un altre eix fonamental és el de Barcino a Ilerda. En total una vintena de vies principals i tota una serie de ramals del quals trobem indicis per tot el territori.

Sant Pere Desvim

La Pobla de Claramunt

La Torre de Claramunt